Mammoth kan avse:

Geografi 
 Mammoth Lakes, Kalifornien – en stad (town) i Mono County
 Mammoth Mountain – en lavadom i Kalifornien, USA
 Mammoth Cave nationalpark – en nationalpark i delstaten Kentucky i USA
 Mammoth (gruva i Kuba) – en gruva i Kuba

Företag 
 Mammoth Records – ett oberoende amerikanskt skivbolag
 Mammoet – ett nederländskt företag

Film 
 Mammoth (film, 2009) – en film Lukas Moodysson med premiär 23 januari 2009
 Mammoth (film, 2006) – en amerikansk film från 2006

Se även
 Mammoth Creek – flera platser
 Mammutar – ett utdött släkte elefantdjur 
Mammut (olika betydelser)